Павел Марек Давидович (; 20 мая 1995, Ольштын, Польша) — польский футболист, опорный полузащитник клуба «Эллас Верона». Выступает за сборную Польши.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Лехия» Гданьск. 30 мая 2013 года в матче против люблинского «Заглембе» дебютировал в чемпионате Польше. 30 сентября в поединке против «Короны» забил свой первый гол за «Лехию».

Летом 2014 года Давидович подписал пятилетний контракт с лиссабонской «Бенфикой». Для получения игровой практики был отправлен в дублирующую команду. 9 августа в матче против «Трофенсе» дебютировал в Сегунда Лиге, заменив во втором тайме Гонсалу Гедиша. 15 марта 2015 года в поединке против «Фаренсе» забил свой первый гол за дублёров «Бенфики».

Летом 2016 года на правах аренды перешёл в немецкий «Бохум». 9 сентября в матче против «Вюрцбургер Киккерс» дебютировал во Второй Бундеслиге. Летом 2017 года был отдан в аренду итальянскому «Палермо».

В 2018 году на правах аренды отправился в другой итальянский клуб, «Верону», с которым через год подписал полноценный контракт.

Карьера в сборной 
17 ноября 2015 года в товарищеском матче против сборной Чехии Давидович дебютировал за сборную Польши, заменив во втором тайме Михала Паздана.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Польши принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против команд Словакии и Швеции.

В 2018 году попал в расширенный список сборной Польши перед чемпионатом мира, но в итоговый список из 23 игроков Давидович не вошёл.

17 мая 2021 года был включен в официальную заявку сборной Польши главным тренером Паулу Соузой для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 Benfica official profile 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Эллас Верона»